Бассан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Бассан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Бассан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро

Див. також
  Басан Олексій‎